Dolors Montserrat i Culleré (1947), política catalana.
 Dolors Montserrat i Montserrat (1973), política catalana, filla de l'anterior.